Cedros (portugiesisch für Zeder) als Name verschiedener Orte:

auf den Azoren:
 Cedros (Horta), Gemeinde
 Cedros (Santa Cruz das Flores), Gemeinde

in Honduras:
 Cedros (Honduras), Gemeinde

in Mexiko:
 Isla de Cedros, eine Pazifikinsel vor der Küste Mexikos
 Cedros (Ort), ein Dorf auf der Insel Isla de Cedros

in Trinidad und Tobago:
 Cedros (Trinidad und Tobago), Halbinsel und Stadt in Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Cedro